Саковичи  — фамилия нескольких шляхетских родов Великого княжества Литовского, а также топоним, распространённый на территории Республики Беларусь.

Роды 
 Саковичи герба «Помян» — род, известные представители которого жили в XV веке
 Саковичи герба «Корвин» (изменённый) — род, известные представители которого жили в XVII—XVIII веках

Беларусь 
 Саковичи  — деревня,  Коробовский сельсовет, Глубокский район, Витебская область
 Саковичи  — деревня,  Липнишковский сельсовет, Ивьевский район, Гродненская область
 Саковичи  — деревня,  Деревновский сельсовет, Слонимский район, Гродненская область
 Саковичи  — деревня,  Куренецкий сельсовет, Вилейский район, Минская область
 Саковичи  — деревня,  Путчинский сельсовет, Дзержинский район, Минская область
 Саковичи  — деревня,  Задорьевский сельсовет, Логойский район, Минская область
 Саковичи  — деревня,  Старобинский сельсовет, Солигорский район, Минская область